Opperman (bouw), een arbeider in de bouw
Dirk Opperman (1914-1985), een Zuid-Afrikaans dichter
 Hendrik Opperman, beter bekend als Dozi (1964), een Zuid-Afrikaanse zanger

Oppermann kan verwijzen naar
Otto Oppermann (1904-1996), mediëvist, hoogleraar te Utrecht